Осип Петро́в:
 Петров, Осип Афанасьевич (1807—1878) — российский певец (бас).
 Петров, Осип Петрович (?—?) — войсковой атаман Войска Донского.